Guinovart ist der Familienname folgender Personen.

 Albert Guinovart i Mingacho (* 1962), katalanischer Komponist und Pianist
 Carles Guinovart i Rubiella (* 1941), katalanischer Komponist
 Josep Guinovart i Bertran (1927–2007), katalanischer Maler und Grafiker